РБК — абревіатура від наступних найменувань:

 Репортери без кордонів — міжнародна недержавна організація захисту прав людини та свободи слова у всьому світі.
 РосБизнесКонсалтинг (РБК) — російська інформаційна система (заснована 1993) зі штаб-квартирою в Москві.

Див. також 
 РБК ТБ
 РБК Україна